Gaffron steht für:

 Gaffron (Adelsgeschlecht), schlesisches Adelsgeschlecht
 Prittwitz (von Prittwitz und Gaffron), schlesisches Adelsgeschlecht
 Gaffron im Kreis Lüben, heute Ortsteil von Rudna (Powiat Lubiński), Polen, mit Schloss Gaffron

Gaffron ist der Familienname folgender Personen:
 Antonie Brehmer-Gaffron (1833–1908), deutsche Schriftstellerin
 Burkhard Gaffron (* 1938), deutscher Schauspieler
 Eduard Gaffron (1861–1931), deutsch-peruanischer Arzt und Sammler
 Hans Gaffron (1902–1979), deutschstämmiger Biochemiker
 Hermann von Gaffron (1797–1870), Gutsbesitzer, preußischer Verwaltungsbeamter und Politiker
 Klaus von Gaffron (1946–2017), deutscher Fotokünstler
 Luisa-Céline Gaffron (* 1993), deutsche Schauspielerin
 Paul Gaffron (1930–2012), deutscher Schachtrainer
 Rudolph von Gaffron (1821–1901 oder 1903), k.u.k. Offizier und Rittergutsbesitzer
 Theodor von Gaffron-Kunern (1823–1899), preußischer Gutsbesitzer, Kammerherr und Politiker 

Siehe auch:
 Gafron